Премьер-министр Новой Зеландии (, ) — глава ,  и фактический глава исполнительной власти Новой Зеландии. Назначается генерал-губернатором Новой Зеландии по предложению палаты представителей, которая выбирает кандидата простым большинством.

В 1856–1869 годах должность руководителя правительства именовалась  (). Должность колониального секретаря была создана в 1840 году по инициативе лейтенант-губернатора Новой Зеландии Уильяма Гобсона для формирования государственной службы Новой Зеландии и в 1907 году была преобразована в Департамент внутренних дел. Со времени формирования в 1856 году первого ответственного перед парламентом правительства Новой Зеландии, и до учреждения должности «премьера» в 1869 году, занимавшие должность колониального секретаря лица являлись главами правительства.

Название должности «премьер-министр» впервые появилось в 1873 году в Законе о гражданском списке, однако официально глава правительства продолжал именоваться «премьером» (этот титул оставался в употреблении более 30 лет, будучи впервые неформально изменён Ричардом Джоном Седдоном на «премьер-министр» в 1901 году во время его пребывания в должности).

После провозглашения Новой Зеландии доминионом в 1907 году использовался исключительно термин «премьер-министр».

Период без ответственного правительства (1854—1856) 

Первые выборы в Палату представителей Новой Зеландии были проведены в 1853 году на основании  парламента Соединённого королевства. Избранная палата начала работу в 1854 году в Окленде, однако сформированные ею официальные исполнительные правительства (на первом заседании палаты — возглавляемое , на втором заседании палаты — возглавляемое ) не имели реальной власти, и на практике правительство управлялось губернатором Джорджем Греем по рекомендации колониальных чиновников.

Список глав ответственных правительств

Хронологическая диаграмма

1856—1891

1891 — настоящее время

См. также 
 Премьер-министр Новой Зеландии
 Список представителей монарха Новой Зеландии

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Список руководителей Новой Зеландии (архивная копия 2022-08-10)
 
 
 

Новая Зеландия

Премьер